Il doppio maschile del torneo di теніс Queensland Open 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Гана Мандлікова і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Бетсі Нагелсен і Елізабет Смайлі 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (фінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (чвертьфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (півфінал)

 Енн Гоббс /  Ева Пфафф (півфінал)
 Алісія Молтон /  Моллі Ван Ностранд (2-ге коло)
 Сенді Коллінз /  Шерон Волш-Піт (1-ше коло)
 Дженні Бірн /  Джанін Тремеллінг (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brisbane International